Produktionsfahrer steht für:
 Produktionsfahrer (Filmberuf), Fahrer bei einer Film- oder Fernsehproduktion
 Produktionsfahrer (Industrieberuf), Maschinenführer/Schichtführer für große Produktionsanlagen im Schichtbetrieb